John Bourchier kan syfta på bland andra:

* John Bourchier, 2:e baron Bourchier (död 1400), engelsk peer
 John Bourchier, 1:e baron Berners (död 1474), engelsk peer
 John Bourchier, 2:e baron Berners (1467–1533), engelsk peer
 John Bourchier, 1:e earl av Bath (1470–1539), engelsk peer
 John Bourchier, 2:e earl av Bath (1499–1561), engelsk peer